Пиер може да се отнася за:
 Пиер (име), мъжко име, съответстващо на българското Камен/Петър.
 Пиър, град и столица на щата Южна Дакота в САЩ
 Форт Пиър (Южна Дакота), град в щата Южна Дакота в САЩ